

Куянково — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Куянково — присілок, Параньгинський район, Марій Ел